Финал Кубка африканских наций 2004 года — решающий футбольный матч Кубка африканских наций 2004, который состоялся 14 февраля 2004 года на стадионе «Олимпийский» в Радесе между сборными Туниса и Марокко. Победителем матча со счётом 2-1 стала сборная Туниса.

Сборная Туниса как победитель Кубка африканских наций 2004 будет представлять Африканскую конфедерацию футбола (КАФ) на Кубке конфедераций 2005.

Отчёт о матче

Примечания 

Финал
Футбол в Африке в 2004 году
События 14 февраля
Февраль 2004 года
Спорт в Тунисе в 2004 году
Международные соревнования по футболу в Тунисе